Ру́й А́гуаш () — имя ряда португальских спортсменов. Известные носители:
 Агуаш, Руй (род. 1960) — португальский футболист, участник чемпионата мира 1986 года.
 Агуаш, Руй (род. 1972) — португальский автогонщик.